Le terme deuxième arrondissement électoral de l'Aisne peut désigner :

 Deuxième arrondissement électoral de l'Aisne (1821-1831), une circonscription existant de 1821 à 1831, définie par la loi du  ;
 Deuxième arrondissement électoral de l'Aisne (1831-1848), une circonscription existant de 1831 à 1848, définie par la loi du .